

Persone
Lamy, calciatore svizzero
Benoît Lamy, regista belga
Claude-Auguste Lamy, chimico francese
Emile Maurice Joseph Lamy, medico e genetista francese
James Ernest Lamy, bobbista statunitense
Jason Lamy-Chappuis, sciatore nordico francese
Jenny Lamy, atleta australiana
Pascal Lamy, economista e politico francese
Pedro Lamy, pilota di Formula 1 portoghese

Altro
Lamy, azienda di cancelleria tedesca
4111 Lamy, asteroide
Lamy, CDP del Nuovo Messico, alla periferia sud di Santa Fe.